Llanos peut désigner : 
 Plaines en espagnol ;

Patronyme 

 Amparo Llanos (1965-), guitariste et auteur-compositrice-interprète espagnole ;
 Ángel Manuel Cuéllar Llanos (1972-), footballeur espagnol ;
 Cristina Llanos (1975-), guitariste et auteur-compositrice-interprète espagnole ;
 Emilia Llanos Medina (1885-1967), personnalité espagnole liée à Federico García Lorca; 
 Eneko Llanos Burguera (1975-), triathlète espagnol ;
 Gaston Llanos (1980-), joueur de rugby argentin ;
 Hernando de los Llanos (), peintre espagnol ;

Toponyme

Parc national Llanos de Challe, un parc national situé dans la région d'Atacama.

Llanos, vaste plaine herbeuse qui s'étend au Nord-Ouest de l'Amérique du Sud, entre la Colombie et le Venezuela.

La Cascade Llanos del Cortes est au sud de la Pan-américaine à 4 kilomètres de Bagaces.

Llanos del Caudillo est une commune d'Espagne de la province de Ciudad Real dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
 Los Llanos de Aridane est une commune de la province de Santa Cruz de Tenerife dans la communauté autonome des Îles Canaries.
 Los Llanos de Tormes est une commune de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León
 Santa María de los Llanos est une municipalité espagnole de la province de Cuenca, dans la région autonome de Castille-La Manche.
 Villalba de los Llanos est une commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.

Voir aussi 
 
 
Patronyme hispanique